Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 19 липня 2014 року. Кваліфікація відбулась 16 липня 2014 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Енцо Лефор
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Rene Pranz
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Bojan Jovanović
| RD1-score04 = 11

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Лей Шен
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Jhon Pérez
| RD1-score06 = 5

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Jan Krejčík
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Dmitry Rigin
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  James-Andrew Davis
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Johannes Poscharnig
| RD1-score10 = 11

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Aliaksandr Chaliankov
| RD1-score11 = 7
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Гіслен Перріє
| RD1-score12 =15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Leszek Rajski
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Авадзі Сугуру
| RD1-score14 = 10

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Siarhei Byk
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Валеріо Аспромонте
| RD1-score16 = 14

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Енцо Лефор
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Rene Pranz
| RD2-score02 = 6

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Лей Шен
| RD2-score03 = 14
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Dmitry Rigin
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  = {{Nowrap| James-Andrew Davis}}
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Гіслен Перріє
| RD2-score06 = 12

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  =  Leszek Rajski
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 57
| RD2-team08  =  Siarhei Byk
| RD2-score08 = 7

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Енцо Лефор
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  =  Dmitry Rigin
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =

Секція 2 
{{16TeamBracket 
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Олексій Черемісінов
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Brendan Cusack
| RD1-score02 = 3

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Чень Хайвей
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Choi Nicholas Edward
| RD1-score04 = 8

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Michał Majewski
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  András Németh
| RD1-score06 = 6

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  = {{Nowrap| Алаельдін Абуелькассем}}
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Хо Джун
| RD1-score08 = 6

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Race Imboden
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Shi Jialuo
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Anthony Prymack
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Чонг Калун
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Volodymyr Koltygo
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Yeung Chi Ka
| RD1-score14 = 14

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Felipe Saucedo
| RD1-score15 = 13
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Герек Мейнгардт
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Олексій Черемісінов
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 37
| RD2-team02  =  Чень Хайвей
| RD2-score02 = 12

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Michał Majewski
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  = {{Nowrap| Алаельдін Абуелькассем}}
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Race Imboden
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Чонг Калун
| RD2-score06 = 8

| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  =  Volodymyr Koltygo
| RD2-score07 = 7
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Герек Мейнгардт
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =  Олексій Черемісінов
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 53
| RD3-team02  = 
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Race Imboden
| RD3-score03 = 11
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Герек Мейнгардт
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket 
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Андреа Кассара
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Jesús Beltran
| RD1-score02 = 10

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Kim Min-kyu
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Paweł Kawiecki
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Тимур Сафін
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Kim Hyo-gon
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Maor Hatoel
| RD1-score07 = 14
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Петер Йоппіх
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Андреа Бальдіні
| RD1-score09 = 10
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Tomer Or
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Son Young-ki
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Cheung Siu Lun
| RD1-score12 = 12

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Річард Крузе
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Себастьян Бахманн
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Тарек Аяд
| RD1-score15 = 12
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  = {{Nowrap| Майлз Чемлі-Вотсон}}
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Андреа Кассара
| RD2-score01 = 13
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Kim Min-kyu
| RD2-score02 = 15

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Тимур Сафін
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Петер Йоппіх
| RD2-score04 = 6

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Tomer Or
| RD2-score05 = 12
| RD2-seed06  = 43
| RD2-team06  =  Son Young-ki
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Себастьян Бахманн
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  = 
| RD2-score08 = 7

| RD3-seed01  = 35
| RD3-team01  =  Kim Min-kyu
| RD3-score01 = 7
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  Тимур Сафін
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 43
| RD3-team03  =  Son Young-ki
| RD3-score03 = 10
| RD3-seed04  = 38
| RD3-team04  =

Секція 4 
{{16TeamBracket 
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Александер Массіалас
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 8

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Mario Langer
| RD1-score03 = 9
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Vincent Simon
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Klod Yunes
| RD1-score05 = 5
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Alexander Tsoronis
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Marcus Mepstead
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  = {{Nowrap| Олександр Чупеніч}}
| RD1-score08 =15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Ота Юкі
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Alexey Khovanskiy
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Гільєрме Тольдо
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Джорджо Авола
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Ерван Ле Пешу
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Moritz Kröplin
| RD1-score14 = 3

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  César Bru
| RD1-score15 = 0
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Ма Дзяньфей
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  = 
| RD2-score01 = 8
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Vincent Simon
| RD2-score02 = 15

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  =  Alexander Tsoronis
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  = {{Nowrap| Олександр Чупеніч}}
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Ота Юкі
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Джорджо Авола
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Ерван Ле Пешу
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Ма Дзяньфей
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 26
| RD3-team01  =  Vincent Simon
| RD3-score01 = 11
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  = 

Чемпіонат світу з фехтування 2014